Oberliga (in tedesco Lega superiore) è il nome di diversi campionati sportivi nei Paesi di lingua tedesca.



Calcio 
 NOFV-Oberliga, quarta divisione in Germania
 Oberliga, quinta divisione in Germania
 Oberliga A, quarta divisione in Austria
 DDR-Oberliga, dal 1948 al 1991 il massimo campionato della Germania Est
 È anche noto col nome di Oberliga il campionato di Eccellenza Trentino-Alto Adige

Football americano 
 Oberliga, quarta divisione in Germania

Hockey su ghiaccio 
 Oberliga, quarta divisione in Austria
 Oberliga, quarta divisione in Germania

Rugby a 15 
 DDR-Rugby-Oberliga, dal 1951 al 1990 il massimo campionato della Germania Est